Protar – pierwsza nazwa serii obiektywów Zeissa przemianowanych w 1900 na Protar
 Planar – pierwsza nazwa (Anastigmat Series IA) obiektywu Planar